

Wydarzenia 

 Europa
 konsul Gajusz Marcellus wystąpił przeciwko Cezarowi
 Atenajos z Attalei napisał traktat o oczyszczaniu wody
 inżynierowie rzymscy udoskonalili młyn wodny (data sporna lub przybliżona)
 artyści z Rodos wyrzeźbili Grupę Laokoona (data sporna lub przybliżona)